Klappenburg bezeichnet

 Klappenburg (Stöcken), das ehemalige Rittergut Stöcken im zeitgenössischen Volksmund
 Auf der Klappenburg, historische Straße im hannoverschen Stadtteil Stöcken
 Klappenburgbrücke, Straßenbrücke über die Leine bei Hannover-Stöcken, Niedersachsen